Castillo de Curiel se puede referir a:
Castillo de Curiel, viejo castillo sobre cerro rocoso.
Castillo-Palacio de Curiel de Duero, también conocido como palacio fortificado de los Zúñiga.